SSRF steht als Abkürzung für

 Shanghai Synchrotron Radiation Facility, ein Synchrotron in Shanghai
 Spiritual Science Research Foundation, eine spirituelle Gruppe
 St Maarten Sea Rescue Foundation, eine Seenotrettungsorganisation
 Server-Side Request Forgery, Art von Exploit im Bereich IT-Sicherheit

Abkürzung